Sent Marçau steht für den okzitanischen Namen folgender Gemeinden in Frankreich:

 Saint-Martial (Gironde)
 Saint-Martial-sur-Isop im Département Haute-Vienne
 Saint-Martial-d’Albarède (Sent Marçau d’Aubareda) im Département Dordogne
 Saint-Martial-d’Artenset (Sent Marçau d’Artenset) im Département Dordogne
 Saint-Martial-de-Valette (Sent Marçau de Valeta) im Département Dordogne